Jack Daniels kan syfta på

 whiskeysorten Jack Daniel's
 Jack Daniels (femkampare) (född 1933)

Se även 
 Jack Daniel